21-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2019 проводился впервые сразу в двух странах, в городах Острава, Фридек-Мистек (Чехия), Рыбник, Жоры (Польша) с 30 июня по 6 июля 2019 года с участием 23 команд.

В Чехии женский чемпионат Европы проводился в 5-й раз, в Польше — впервые.

Чемпионом Европы (в 11-й раз в своей истории) стала сборная Италии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная Великобритании.

Впервые в женском чемпионате Европы принимала участие сборная Турции.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд (в группе D — 5 команд), на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 15 команд выходят в классификацию за итоговые 9—23 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят (с 1-х и 2-х мест) в классификацию за общие 1—8 места
 Проходят (с 3-х и 4-х мест) в классификацию за общие 9—16 места
 Проходят (с 5-х и 6-х мест) в классификацию за общие 17—23 места

Классификация за 17—23 места 
Результаты матчей команд в группах A, B, C, D учитываются.

«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах A, B, C, D

Классификация за 9—16 места 
Группа G

Группа H

 Проходят в матч за 9-е место
 Проходят в матч за 11-е место
 Проходят в матч за 13-е место
 Проходят в матч за 15-е место

Классификация за 1—8 места 

Группа E

Группа F

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—8 места

Классификация за 7—8 места

Классификация за 1—6 места 
Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

 Проходят в финал за 1-е место
 Проходят в матч за 3-е место
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F

Итоговая классификация

Примечания 

2019 год в софтболе
2019
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Международные соревнования по софтболу в Польше
Софтбол в Польше
Международные спортивные соревнования в Остраве
Чемпионаты Европы в Чехии
Чемпионаты Европы в Польше
Софтбол
Софтбол
Июнь 2019 года
Июль 2019 года